Renārs Krastenbergs (né le  à Jelgava en Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il est formé au HK Zemgale/LLU. Il est choisi au deuxième tour, en  position par les Generals d'Oshawa lors de la sélection européenne 2016 de la Ligue canadienne de hockey. Il évolue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Generals puis passe professionnel en 2018 avec les 
Nailers de Wheeling dans l'ECHL.

Carrière internationale 
Il représente la Lettonie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2021. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || SK Riga 17 || Lettonie 2|| 26|| 17|| 14|| 31|| 18|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2015-2016 || TPH Thunder 18U AAA || T1EHL 18U|| 30|| 9|| 9|| 18|| 18|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017|| Generals d'Oshawa || LHO || 63|| 9|| 15|| 24|| 28|| 11|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2017-2018|| Generals d'Oshawa || LHO || 61|| 21|| 17|| 38|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2018-2019|| Nailers de Wheeling || ECHL || 62|| 19|| 25|| 44|| 43|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Nailers de Wheeling || ECHL || 52|| 13|| 17|| 30|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Mogo || Lettonie|| 8|| 6|| 6|| 12|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EC Villacher SV || ICE HL || 12|| 4|| 5|| 9|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || EC Villacher SV || ICE HL || 32|| 15|| 13|| 28|| 37|| 11|| 4|| 8|| 12|| 4

Références 

Naissance en décembre 1998
Naissance à Jelgava
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Generals d'Oshawa